Majalengka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Majalengka (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Majalengka, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Majalengka, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar